Сови (сын Нааса) («берущий в плен»; ) — сын аммонитского царя Нааса, гостеприимно принимавшего Давида во время бегства того из Иерусалима в Маханаим.
 Сови, Альфред (1898—1990) — французский демограф, антрополог, социолог, историк, экономист и общественный деятель.

См. также 
 «Llibre de Sent Soví» (сборник рецептов XIV века)